Oates kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugene William Oates
 Kenneth Oates

Robotskapade auktorsförkortningar